Larigiani – abitanti di Casciana Terme Lari
Larigiani – abitanti di Lari (Casciana Terme Lari)